Haustorius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Salomon Müller 1775. Haustorius ingår i familjen Haustoriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Haustorius